

Patronyme 

 Cedric Sharpley, (1952-2012), musicien sud africain
 Glen Sharpley, (1956- ), hockeyeur canadien

Homonymie
Homonymie de patronyme